Чжу Линь (; родилась 28 января 1994 года в Китае) — китайская теннисистка; победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Линь зовут зовут Чжу Цзянмин (работает в финансовой индустрии) и Чэнь Юньти (работает турагентом). Китаянка пришла в теннис в 4 года по протекции отца.

Чжу является агрессивным игроком; лучший удар Линь — форхенд; любимое покрытие — хард. Детский кумир в спорте — Мартина Хингис. Если бы китаянка не стала профессиональной теннисисткой, она бы выбрала профессию турагента, как её мать.

Спортивная карьера

2018 
В 2018 году в августе Чжу Линь выступала на 60-тысячнике из цикла ITF в Цзинане (Китай), где в финале без труда обыграла соотечественницу Ван Яфань (6:4, 6:1).

2019 
В 2019 году Чжу Линь смогла пройти на Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале квалификации итальянку Мартину Тревизан в трёх сетах (3:6, 7:6, 6:1). Но не смотря на то она проиграла в первом раунде основной сетки россиянке Маргарите Гаспарян.

В феврале Чжу Линь прошла на турнир в Дохе (Катар), обыграв в финале квалификации американку Алисон Риск в двух сетах, однако она снова вылетела в первом круге, как и в Австралии, на этот раз уступив эстонке Анетт Контавейт (6:7 3:6).

Чжу на Открытом чемпионате Франции проиграла в первом же раунде румынке Ирине-Камелии Бегу со счётом 1:6, 1:6.

На Открытом чемпионате США обыграла в первом раунде Ван Синьюй в двух сетах, а во втором раунде проиграла теннисистке из США Мэдисон Киз со счётом 4:6, 1:6.

2023 год 
На Открытом чемпионате Австралии китайская теннисистка дошла до четвёртого круга, где уступила 24-й сеянной на турнире Виктории Азаренко (6-4 1-6, 4-6).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (28)

Победы (16) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (11)

Победы (7)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Китая